Palladino puede referirse a:

 Aleksa Palladino, actriz estadounidense.
 Amy Sherman-Palladino, guionista, directora y escritora estadounidense.
 Andrea Palladino (1965), periodista italiano con largas coberturas en Latinoamérica.
 Daniel Palladino, guionista de televisión, esposo de Amy Sherman-Palladino.
 Erik Palladino, actor estadounidense.
 Leandro Fabián Palladino, exbaloncestista argentino.
 Pino Palladino, bajista de rock y blues galés de ascendencia italiana.
 Raffaele Palladino, futbolista italiano.
 Robert Palladino, monje trapense, calígrafo y académico estadounidense.